Clemency steht für: 

 Clemency, ist eine Ortschaft in der Gemeinde Käerjeng im Großherzogtum Luxemburg siehe: Küntzig
 Clemency (Film), ein Filmdrama von Chinonye Chukwu